

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica sezone 2009-2010 
Savski Marof promoviran u 4. HNL

Nk Jaska ispala u 1. županijsku ligu zapad zbog slabog međusobnog susreta s Nk Klokočevac 

KLOKOČEVAC – JASKA    4 : 3 

JASKA - KLOKOČEVAC    1 : 2 

2009./10.
Zagrebačka-0-JŽNL